

Persone
 Armin Mohler (1920-2003) – politico, scrittore e filosofo svizzero
 John Mohler Studebaker (1833-1917) – imprenditore statunitense
 Mary Mohler (1984) – nuotatrice statunitense

Altro
 2528 Mohler – asteroide della fascia principale